Цармуре има више значења:

 Цармуре (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Цармуре (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији